CRE se može odnositi na:

 Inženjerstvo hemijskih reakcija, 
 cAMP responsni element, 
 Cre rekombinaza, 
 Enterobacteriaceae otporne na karbapenem, 
 I-CreI, endonukleaza